Lothar Heinecke ist der Name folgender Personen:

* Lothar Heinecke (Übersetzer) (1925–1964), deutscher Übersetzer und Herausgeber von Science-Fiction
 Lothar Heinecke (Marineoffizier) (1933–1985), deutscher Marineoffizier